Toponímia:
 Hanson (Kentucky), localitat dels Estats Units
 Hanson (Massachusetts), localitat dels Estats Units
 Hanson (Illinois), àrea no incorporada del Comtat de Fayette (Illinois)
 Hanson (Oklahoma), àrea no incorporada del Comtat de Sequoyah (Oklahoma)

Miscel·lània
 Hanson (banda), grup musical estatunidenc format per tres germans